Pinon může být:

 zeměpisný název:
 Pinon (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Pinon (Arizona) – sídlo ve státě Arizona v USA
 příjmení osob:
 Dominique Pinon (* 1955) – francouzský herec

Rozcestníky - místopisné jméno